Ел Барандал има више значења:

 Ел Барандал (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Барандал (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику